Never Alone si può riferire a:
 Never Alone, album di Amy Grant del 1980
 Never Alone, singolo dei 2 Brothers on the 4th Floor del 1993
 Never Alone, singolo di Anja Nissen del 2016